Haslev (plaats), plaats in Denemarken
 Haslev (parochie), parochie in Denemarken